Wimbledon 2015 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 23–25 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowane

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2015
Wimbledon – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet